Lynch Arribálzaga kan som auktorsförkortning betyda:

 Enrique Lynch Arribálzaga
 Félix Lynch Arribálzaga

Robotskapade auktorsförkortningar